Рудина може бити:

 Рудина (Доњи Вакуф), насељено мјесто у општини Доњи Вакуф, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Рудина (Стари Град), насељено мјесто у општини Стари Град, острво Хвар, Република Хрватска
 Рудина (Кисуцке Нове Место), насељено мјесто у округу Кисуцке Нове Место, Жилински крај, Словачка Република
 Бијела Рудина, насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Опутна Рудина, област у општини Никшић, Република Црна Гора
 Рудина (Мехединци), је насеље је у Румунији у округу Мехединци у општини Бала.

Види још 
 Рудине